Pê ou Pe peut désigner :
 Pê, la commune du Burkina Faso
 Pē, la  lettre de l'alphabet syriaque.